

Matematica, informatica, scienza e tecnologia 

 Normalizzazione – in matematica e in teoria della probabilità, moltiplicazione di una funzione per un fattore di normalizzazione
 Normalizzazione – in informatica, tecnica usata nella gestione delle basi dati (vedi anche denormalizzazione)
 Normalizzazione – in statistica, limitare l'escursione di un insieme di valori entro un certo intervallo predefinito.
 Normalizzazione – trattamento termico della metallurgia
 Normalizzazione o standardizzazione – in tecnologia, fissazione delle caratteristiche di un prodotto o un materiale
 Normalizzazione audio – processo di aumento o riduzione dell'ampiezza di un segnale audio
 Normalizzazione di una funzione d'onda – fenomeno della meccanica quantistica
 Modello di normalizzazione – modello nella neuroscienza visuale
 Proprietà di normalizzazione (lambda-calcolo) – proprietà usata nei sistemi di riscrittura dei termini di Raymond

Altro 
 Normalizzazione – nel comunismo, processo di "uniformazione" della società dopo la rivoluzione, cioè di controllo dell'informazione, eliminazione o isolamento di dissidenti, controllo poliziesco e spionistico della società, ecc..
 Normalizzazione – il processo di restaurazione delle condizioni prevalenti prima delle riforme attuato in Cecoslovacchia dal 1969 al 1989